«Олимпик» — украинский футбольный клуб из города Кропивницкого. Играл во второй лиге чемпионата Украины. Выступает в первой лиге чемпионата Кировоградской области.

История 
Ещё в апреле 2000 года команда ДЮФК «Олимпик» заняла первое место на Международном турнире «Дружба народов», который проходил в Севастополе, в следующем году выиграла «Кубок Алустон» (Алушта). Команда ДЮФК была постоянным участником чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины и первенства Кировоградской области.

Клуб с годовым бюджетом в 200 тысяч долларов финансировали частные структуры, а основой коллектива являлись воспитанники детско-юношеского футбольного клуба «Олимпик». Для выступлений в Чемпионате Украины, по решению комиссии областного совета «Олимпик» на год получил в аренду стадион «Звезда».

15 июля 2008 года «Олимпик» переименован в «Звезду». В 2009 году возрождён под названием «Олимпик». Выступает в первой лиге чемпионата Кировоградской области.

Чемпионат Украины 
Статус профессионального клуба «Олимпик» получил 13 июля 2007 года. Первый матч на профессиональном уровне команда сыграла 20 июля 2007 года в Броварах против местного «Нафкома» (матч первого предварительного этапа Кубка Украины), который проиграла со счётом 0:5. Первый матч в чемпионате клуб провёл 25 июля 2007 года на выезде против команды «Ильичёвец-2» из Мариуполя. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мариупольской команды.

Кубок Украины

См. также 
 Звезда (футбольный клуб, Кропивницкий)
 Список футбольных клубов Украины

Ссылки 
 Футбольный клуб «Олимпик» — страница клуба на Biz.kr.ua 
 Кировоградский детско-юношеский футбольный клуб «Олимпик» 
 Постановление № 31 Бюро ПФЛ от 13 июля 2007 года.
 Кубок Украины по футболу
 Чемпионат Украины по футболу. Вторая лига, группа «Б»

Примечания 

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Кропивницкого